Washington Luís Pereira de Sousa (Macaé, , São Paulo, ), est un homme d'État brésilien, dernier président de  à  de la República Velha, nom donné à la République des États-Unis du Brésil de 1889 à 1930.

Notes

Liens externes 
 

Président du Brésil du XXe siècle
Naissance à Macaé
Naissance en octobre 1869
Décès à São Paulo
Décès en août 1957
Décès à 87 ans
Gitan
Étudiant de l'université de São Paulo
Personnalité de la franc-maçonnerie brésilienne
Maire de São Paulo
Gouverneur de l'État de São Paulo
Candidat à la vice-présidence du Brésil
Sénateur brésilien